Marek Michniak (ur. 9 września 1987 w Rabce) – polski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Polski.

Życiorys 
W 2005 został powołany do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata juniorów w Rovaniemi, jednak ostatecznie nie wystąpił w żadnym konkursie tej imprezy po tym jak w treningach spisywał się najsłabiej z polskich zawodników.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS występował w latach 2004–2006. Pięć razy wystartował w konkursach Pucharu Kontynentalnego, zajmując miejsca w czwartej, piątej i szóstej dziesiątce (najwyżej, na 37. pozycji, uplasował się 21 stycznia 2016 w Titisee-Neustadt). Także pięciokrotnie brał udział w zawodach FIS Cupu, czterokrotnie zdobywając punkty (najwyżej, na 13. miejscu, był 24 września 2005 w Bischofshofen i 14 stycznia 2006 w Harrachovie). W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 FIS Cupu zajął 89. pozycję z dorobkiem 52 punktów.

25 stycznia 2005 w Szczyrku, wraz z pierwszym zespołem Startu Krokiew Zakopane (oprócz Michniaka skakali w niej Krzysztof Styrczula, Paweł Urbański i Wojciech Topór) zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej rozegranym w ramach Mistrzostw Polski w Skokach Narciarskich 2005.

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Ludzie urodzeni w Rabce-Zdroju
Urodzeni w 1987